Narcine bancroftii  — вид скатов рода нарцин семейства Narcinidae отряда электрических скатов. Это хрящевые рыбы, ведущие донный образ жизни, с крупными, уплощёнными грудными и брюшными плавниками в форме диска, выраженным хвостом и двумя спинными плавниками. Они способны генерировать электрический ток. Обитают западной части Атлантического океана на глубине до 35 м. Максимальная зарегистрированная длина 47 см.

Таксономия 
Впервые вид был научно описан в 1834 году. Согласно недавно проведённой систематической ревизии из широко распространённого вида бразильская нарцина были выделены подвиды Narcine bancroftii, который обитает у побережья Северной Каролины, США, в некоторых частях Мексиканского залива, в Карибском море, на Больших и Малых Антильских островах и у северного побережья Южной Америки, и бразильская нарцина, являющаяся эндемиком юго-западной Атлантики (Бразилия, Уругвай и Аргентина). Вид назван в честь Эдварда Банкрофта (1744—1821), американского врача-натуралиста, изучавшего электрических рыб и создавшего иллюстрации, по которым было сделано их описание.

Ареал 
Narcine bancroftii обитают в западной части Атлантического океана у побережья Северной Каролины, в Мексиканском заливе, в Карибском море, на Больших и Малых Антильских островах и у северного побережья Южной Америки в водах Бразилии, Французской Гвианы, Гайаны, Суринама и Боливарианской республики Венесуэла. Эти скаты встречаются на мелководье, как правило, не глубже 35 м, однако, иногда они попадаются на глубине до 55 м.

Описание 
У этих скатов овальные и закруглённые грудные и брюшные диски и короткий хвост. Имеются два спинных плавника. У основания грудных плавников перед глазами сквозь кожу проглядывают электрические парные органы в форме почек, которые тянутся вдоль тела до конца диска. Их размер зависит от размера ската. Максимальная зарегистрированная длина 45 см, а ширина 20 см. Окраска дорсальной поверхности тела колеблется от тёмно-коричневого до красновато-оранжевого цвета. Спина покрыта тёмными кольцами неправильной формы. Вентральная поверхность белая или зеленоватая. Жаберные щели довольно короткие. От прочих электрических скатов этот вид отличается довольно длинным рылом и расстоянием от кончика рыла до глаз, которое составляет 11—13 % от общей длины. Первый и второй спинные плавники схожи по размеру. Первый спинной плавник начинается позади основания брюшных плавников. Хвостовой плавник имеет форму равнобедренного треугольника. По бокам хвостового стебля имеются кожные мембраны. Шипы в хвостовом плавнике отсутствуют.

На каждой челюсти имеется по 17—34 зубных рядов в зависимости от возраста и размера ската. Зубы оканчиваются коническими довольно тупыми остриями. Кожа мягкая, лишена чешуи или шипов.

Биология 
Narcine bancroftii являются донными рыбами, ведущими ночной образ жизни. Они способны генерировать электрический ток силой 13—37 вольт. Рацион состоит в основном из полихет и кольчатых червей. Кроме того, они поедают молодых морских змей, актиний, небольших костистых рыб и ракообразных. Они размножаются яйцеживорождением, эмбрионы вылупляются из яиц в утробе матери. В помёте 4—15 новорожденных, способных испускать электрические разряды. Беременность длится 3 месяца, возможно дольше из-за диапаузы. Самцы и самки достигают половой зрелости при длине 55,9—83,8 см и 50,8—66 см, соответственно, однако, самая маленькая беременная самка, впоследствии абортировавшая, имела длину всего 36 см. Яйцеводы самок этого вида имеют очень тонкие прозрачные стенки, которые легко рвутся.

Narcine bancroftii могут стать добычей крупных рыб, в том числе акул. В жабрах скатов этого вида могут паразитировать трематоды.

Взаимодействие с человеком 
Эти скаты не представляют интереса для коммерческого рыбного промысла, однако, в Бразилии их содержат в домашних аквариумах. Поскольку они способны нанести ощутимый электрический удар, при обращении с ними необходимо соблюдать осторожность. Иногда они попадаются в качестве прилова при коммерческом промысле креветок методом траления. Пойманных рыб чаще всего выбрасывают за борт, выживаемость у них низкая, пойманные самки абортируют. Международный союз охраны природы присвоил этому виду статус «LC».

Ссылки

Примечания

Литература 
 

Рыбы Атлантического океана
Животные, описанные в 1834 году
Нарциновые